Буди́нок — «будівля, споруда, призначена для житла»; вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Термін 
Слово будинок є германізмом: через посередництво  воно походить від здогадного середньоверхньонімецького *buding, незасвідченого віддієслівного утворення від buden — «будувати».

Поряд з терміном «будинок» використовуються близькі до нього: дім, оселя, будова, будівля, хата, житло. Слово дім (від , спор. з лат. domus) в сучасній мові переважно вживають у сенсі приміщення, де живуть люди, а також щодо самих людей, родини, і тільки зрідка — в значенні «будинок», «споруда». Термін будівля має ширше значення, означаючи архітектурну споруду взагалі (в тому числі нежитлову). Слово будова вживається як синонім до будівля, а також як складова деяких адрес («будинок 5, будова 1»). Слово хата означає «сільський будинок, зазвичай одноповерховий». Термін житло є найзагальнішим з усіх, означаючи «приміщення, призначене для життя людей».

Види будинків 
 Будинок відпочинку — наприклад, санаторій;
 Будинок культури;
 Дитячий будинок — закритий навчально-виховний заклад для дітей-сиріт;
 Пологовий будинок —  медичний заклад, призначений для надання медичної допомоги під час пологів;
 Садовий будинок чи дачний будинок — будинок для сезонного використання у разі ведення городнього, садового чи іншого індивідуального господарства;
 Житловий будинок — будівля, що призначена для постійного проживання людей і може мати одну чи декілька квартир;
 Зблокований житловий будинок — будинок квартирного типу з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на земельну ділянку.

Ознаки житлового будинку 
 відповідність будівлі архітектурно-будівельним, санітарно-гігієнічним, протипожежним та іншим нормам і стандартам, що робить ці будівлі придатними для постійного проживання у них громадян;
 прийняття в експлуатацію комісією фахівців зведеного будинку, що відповідає зазначеним умовам;
 реєстрація в органах місцевого самоврядування будівлі як житлової.

Класифікація

Структура будинків 

Внутрішній простір будинків розподіляється на окремі приміщення (житлова кімната, кухня, аудиторія, службовий кабінет, цех тощо). Приміщення, які розташовано на одному рівні, утворюють поверх. Поверхи розділяються перекриттями.

У будинках виділяють три групи взаємно пов'язаних між собою елементів:
 Об'ємно-планувальні елементи, тобто великі частини, на які можна розподілити увесь простір будинку (поверх, окреме приміщення, частина будинку між основними його стінами);
 Конструктивні елементи, що визначають структуру будинку (фундаменти, стіни, перекриття, дах та інше);
 Будівельні вироби, тобто порівняно дрібні деталі, з яких складаються конструктивні елементи.

Вимоги до будинку 
До будинків ставляться такі основні вимоги:
 функціональної доцільності, тобто будинок повинен відповідати тому процесу, для якого він призначений (зручність проживання, праці, відпочинку тощо);
 технічної доцільності, тобто будинок повинен надійно захищати людей від зовнішніх впливів (низьких чи високих температур, опадів, вітру), бути міцним та стійким, тобто витримувати різні навантаження, і довговічним, зберігаючи нормальні експлуатаційні якості протягом всього часу експлуатації;
 архітектурно-художньої виразності, тобто будинок повинен бути привабливим за своїм зовнішнім (екстер'єр) і внутрішнім (інтер'єр) виглядом, позитивно впливати на психологічний стан та свідомість людей;
 економічної доцільності, що передбачає оптимальні для даного виду будинку витрати праці, коштів та часу на його зведення. При цьому необхідно також поряд з одноразовими витратами на будівництво враховувати й витрати, зв'язані з експлуатацією будинку.
 екологічність, тобто розташування будинку в екологічно-чистій зоні, використання нешкідливих для людей і природи будівельних матеріалів, автономне забезпечення себе теплом, енергією та інше.

Непридатні для проживання 

Непридатні для проживання будинки — житлові будівлі, які відповідно до законодавства визнані аварійними або зношеними.

Примітки

Див. також 
 Сейсмічна ізоляція
 Директива про енергетичні характеристики будівель
 Будівельна ізоляція
 Теплова ізоляція
 Будівельні матеріали
 Протипожежна профілактика

Джерела 
 СНиП 2.08.0189 «Житлові будівлі».
 Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання. Затверджений наказом Держбуду України від 30.09.98 № 215
 Фонд державного майна України Наказ Про затвердження Класифікатора державного майна (Класифікатор, розд.3) 15.03.2006 N 461
 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухомого майна» (Національний стандарт N 2, п.2) від 28 жовтня 2004 р. N 1442 м. Київ
 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Додаток до наказу Мінрегіонбуду 30.05.2008 N 230. Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві (п.2) 30.05.2008 N 230
 Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»
 Бєзух Ю. В. Затишок для тіла і душі // Мелітопольський краєзнавчий журнал, 2018, № 11, с. 43-53.

Посилання 
 Жилий будинок  // 
 
Будівельна термінологія
Споруди